Siphonophorida är en ordning av mångfotingar. Siphonophorida ingår i klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Siphonophorida 121 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Siphonophorida